Di seguito una lista di asteroidi dal numero 367001 al 368000 con data di scoperta e scopritore.

367001-367100 

|-
|367001 -  ||   ||  || CSS
|-
|367002 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367003 -  ||   ||  || CSS
|-
|367004 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367005 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367006 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367007 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367008 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367009 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367010 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367011 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367012 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367013 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367014 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367015 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367016 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367017 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367018 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367019 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367020 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367021 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367022 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367023 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367024 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367025 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367026 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367027 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367028 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367029 -  ||   ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|367030 -  ||   ||  || Dixon, D. S.
|-
|367031 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367032 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367033 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367034 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|367035 -  ||   ||  || CSS
|-
|367036 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367037 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367038 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367039 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367040 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367041 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|367042 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367043 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367044 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367045 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367046 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367047 -  ||   ||  || Pla D'Arguines
|-
|367048 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367049 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367050 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367051 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367052 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367053 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367054 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367055 -  ||   ||  || Buie, M. W.
|-
|367056 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367057 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367058 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367059 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367060 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367061 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367062 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367063 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367064 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367065 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367066 -  ||   ||  || Rinner, C.
|-
|367067 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|367068 -  ||   ||  || Lin, H.-C., Ye, Q.-z.
|-
|367069 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367070 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367071 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367072 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367073 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367074 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367075 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367076 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367077 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|367078 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367079 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367080 -  ||   ||  || Ferrando, R.
|-
|367081 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367082 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367083 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367084 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367085 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367086 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367087 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367088 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367089 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367090 -  ||   ||  || CSS
|-
|367091 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367092 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367093 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367094 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367095 -  ||   ||  || CSS
|-
|367096 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|367097 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|367098 -  ||   ||  || CSS
|-
|367099 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367100 -  ||   ||  || NEAT
|}

367101-367200 

|-
|367101 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367102 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367103 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367104 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367105 -  ||   ||  || Lowe, A.
|-
|367106 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367107 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367108 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367109 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367110 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367111 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367112 -  ||   ||  || CSS
|-
|367113 -  ||   ||  || CSS
|-
|367114 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367115 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|367116 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367117 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367118 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367119 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367120 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367121 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367122 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367123 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|367124 -  ||   ||  || Eskridge
|-
|367125 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367126 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367127 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367128 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367129 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367130 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367131 -  ||   ||  || CSS
|-
|367132 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367133 -  ||   ||  || CSS
|-
|367134 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367135 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367136 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367137 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367138 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367139 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367140 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367141 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367142 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367143 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367144 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367145 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367146 -  ||   ||  || CSS
|-
|367147 -  ||   ||  || CSS
|-
|367148 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367149 -  ||   ||  || CSS
|-
|367150 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367151 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367152 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367153 -  ||   ||  || CSS
|-
|367154 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367155 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367156 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367157 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367158 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367159 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367160 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367161 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367162 -  ||   ||  || CSS
|-
|367163 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367164 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367165 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367166 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367167 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367168 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367169 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367170 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367171 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367172 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367173 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367174 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367175 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367176 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367177 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367178 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367179 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367180 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367181 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367182 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367183 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367184 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367185 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367186 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367187 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367188 -  ||   ||  || Sarneczky, K.
|-
|367189 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367190 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367191 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367192 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367193 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|367194 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|367195 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367196 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367197 -  ||   ||  || Birtwhistle, P.
|-
|367198 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367199 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367200 -  ||   ||  || NEAT
|}

367201-367300 

|-
|367201 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367202 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367203 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367204 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367205 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367206 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367207 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367208 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367209 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367210 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367211 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367212 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367213 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367214 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367215 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367216 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367217 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367218 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367219 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367220 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367221 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367222 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367223 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367224 -  ||   ||  || CSS
|-
|367225 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367226 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367227 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367228 -  ||   ||  || Gierlinger, R.
|-
|367229 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367230 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367231 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367232 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367233 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367234 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367235 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367236 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367237 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367238 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367239 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367240 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367241 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367242 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367243 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367244 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367245 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367246 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367247 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367248 -  ||   ||  || CSS
|-
|367249 -  ||   ||  || San Marcello
|-
|367250 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367251 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367252 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|367253 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367254 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367255 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367256 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367257 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367258 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367259 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367260 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367261 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367262 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367263 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367264 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367265 -  ||   ||  || Pietschnig, M.
|-
|367266 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367267 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367268 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367269 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367270 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367271 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367272 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|367273 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367274 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367275 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367276 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367277 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367278 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367279 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367280 -  ||   ||  || CSS
|-
|367281 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367282 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367283 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367284 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367285 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|367286 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367287 -  ||   ||  || CSS
|-
|367288 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367289 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367290 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367291 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367292 -  ||   ||  || Chante-Perdrix
|-
|367293 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367294 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367295 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367296 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367297 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|367298 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367299 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367300 -  ||   ||  || Spacewatch
|}

367301-367400 

|-
|367301 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367302 -  ||   ||  || CSS
|-
|367303 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367304 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367305 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367306 -  ||   ||  || CSS
|-
|367307 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367308 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367309 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367310 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367311 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367312 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367313 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367314 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367315 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367316 -  ||   ||  || CSS
|-
|367317 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367318 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367319 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367320 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367321 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367322 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367323 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367324 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367325 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367326 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367327 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367328 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367329 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367330 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367331 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367332 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367333 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367334 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367335 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367336 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367337 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367338 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367339 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367340 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367341 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367342 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367343 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367344 -  ||   ||  || OAM
|-
|367345 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367346 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367347 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367348 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367349 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367350 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367351 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367352 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367353 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367354 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367355 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367356 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367357 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367358 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367359 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367360 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367361 -  ||   ||  || CSS
|-
|367362 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367363 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367364 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367365 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367366 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367367 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367368 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367369 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367370 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367371 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367372 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367373 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367374 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367375 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367376 -  ||   ||  || CSS
|-
|367377 -  ||   ||  || CSS
|-
|367378 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367379 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367380 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367381 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367382 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367383 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367384 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367385 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367386 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367387 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367388 -  ||   ||  || Ryan, W. H.
|-
|367389 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367390 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367391 -  ||   ||  || OAM
|-
|367392 Zeri  ||   ||  || Casulli, V. S.
|-
|367393 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367394 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367395 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|367396 -  ||   ||  || OAM
|-
|367397 -  ||   ||  || OAM
|-
|367398 -  ||   ||  || OAM
|-
|367399 -  ||   ||  || OAM
|-
|367400 -  ||   ||  || OAM
|}

367401-367500 

|-
|367401 -  ||   ||  || Teamo, N.
|-
|367402 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367403 -  ||   ||  || Kugel, F.
|-
|367404 Andreasrebers  ||   ||  || Apitzsch, R.
|-
|367405 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367406 Buser  ||   ||  || Griesser, M.
|-
|367407 -  ||   ||  || OAM
|-
|367408 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367409 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367410 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367411 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367412 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367413 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367414 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367415 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367416 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367417 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367418 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367419 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367420 -  ||   ||  || CSS
|-
|367421 -  ||   ||  || CSS
|-
|367422 -  ||   ||  || CSS
|-
|367423 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367424 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367425 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367426 -  ||   ||  || CSS
|-
|367427 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367428 -  ||   ||  || Calvin College
|-
|367429 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367430 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367431 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367432 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367433 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367434 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367435 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367436 Siena  ||   ||  || Karge, S., Schwab, E.
|-
|367437 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367438 -  ||   ||  || Tozzi, F.
|-
|367439 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367440 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367441 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367442 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367443 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367444 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367445 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367446 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367447 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367448 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367449 -  ||   ||  || CSS
|-
|367450 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367451 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367452 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367453 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367454 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367455 -  ||   ||  || CSS
|-
|367456 -  ||   ||  || CSS
|-
|367457 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367458 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367459 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367460 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367461 -  ||   ||  || CSS
|-
|367462 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367463 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367464 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367465 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367466 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367467 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367468 -  ||   ||  || Starkenburg
|-
|367469 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367470 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367471 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367472 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367473 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367474 -  ||   ||  || CSS
|-
|367475 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367476 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367477 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367478 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367479 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367480 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367481 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367482 -  ||   ||  || CSS
|-
|367483 -  ||   ||  || CSS
|-
|367484 -  ||   ||  || CSS
|-
|367485 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367486 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367487 -  ||   ||  || Cerro Burek
|-
|367488 Aloisortner  ||   ||  || Gierlinger, R.
|-
|367489 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367490 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367491 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367492 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367493 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367494 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367495 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367496 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367497 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|367498 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367499 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367500 -  ||   ||  || CSS
|}

367501-367600 

|-
|367501 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367502 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367503 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367504 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367505 -  ||   ||  || OAM
|-
|367506 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367507 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367508 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367509 -  ||   ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|367510 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367511 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|367512 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367513 -  ||   ||  || OAM
|-
|367514 -  ||   ||  || Crni Vrh
|-
|367515 -  ||   ||  || OAM
|-
|367516 -  ||   ||  || OAM
|-
|367517 -  ||   ||  || CSS
|-
|367518 -  ||   ||  || Farra d'Isonzo
|-
|367519 -  ||   ||  || Tozzi, F.
|-
|367520 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367521 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367522 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367523 -  ||   ||  || CSS
|-
|367524 -  ||   ||  || Pla D'Arguines
|-
|367525 -  ||   ||  || CSS
|-
|367526 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367527 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367528 -  ||   ||  || OAM
|-
|367529 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367530 -  ||   ||  || OAM
|-
|367531 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367532 -  ||   ||  || Teamo, N.
|-
|367533 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367534 -  ||   ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|367535 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367536 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367537 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367538 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367539 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367540 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367541 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367542 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367543 -  ||   ||  || CSS
|-
|367544 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367545 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367546 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367547 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367548 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367549 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|367550 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367551 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367552 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367553 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367554 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367555 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367556 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367557 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367558 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367559 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367560 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367561 -  ||   ||  || Molnar, L. A.
|-
|367562 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367563 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367564 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367565 -  ||   ||  || Kugel, F.
|-
|367566 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367567 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367568 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367569 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367570 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367571 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367572 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367573 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367574 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367575 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367576 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367577 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367578 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367579 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367580 -  ||   ||  || CSS
|-
|367581 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367582 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367583 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367584 -  ||   ||  || CSS
|-
|367585 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367586 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367587 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367588 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367589 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367590 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367591 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367592 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367593 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367594 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367595 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367596 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367597 -  ||   ||  || CSS
|-
|367598 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367599 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367600 -  ||   ||  || Spacewatch
|}

367601-367700 

|-
|367601 -  ||   ||  || CSS
|-
|367602 -  ||   ||  || Astronomical Research Observatory
|-
|367603 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367604 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367605 -  ||   ||  || Tozzi, F.
|-
|367606 -  ||   ||  || Jarnac
|-
|367607 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367608 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367609 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367610 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367611 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367612 -  ||   ||  || CSS
|-
|367613 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367614 -  ||   ||  || CSS
|-
|367615 -  ||   ||  || CSS
|-
|367616 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367617 -  ||   ||  || CSS
|-
|367618 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367619 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367620 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367621 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367622 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367623 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367624 -  ||   ||  || CSS
|-
|367625 -  ||   ||  || BATTeRS
|-
|367626 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367627 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367628 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367629 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367630 -  ||   ||  || OAM
|-
|367631 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367632 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367633 Shargorodskij  ||   ||  || Kryachko, T. V.
|-
|367634 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367635 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367636 -  ||   ||  || CSS
|-
|367637 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367638 -  ||   ||  || CSS
|-
|367639 -  ||   ||  || Hobart, J.
|-
|367640 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367641 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367642 -  ||   ||  || CSS
|-
|367643 -  ||   ||  || BATTeRS
|-
|367644 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367645 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|367646 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367647 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367648 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367649 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367650 -  ||   ||  || CINEOS
|-
|367651 -  ||   ||  || OAM
|-
|367652 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367653 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367654 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367655 -  ||   ||  || CSS
|-
|367656 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367657 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367658 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367659 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367660 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367661 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367662 -  ||   ||  || OAM
|-
|367663 -  ||   ||  || Bickel, W.
|-
|367664 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367665 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367666 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367667 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367668 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367669 -  ||   ||  || CSS
|-
|367670 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367671 -  ||   ||  || WISE
|-
|367672 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367673 -  ||   ||  || CSS
|-
|367674 -  ||   ||  || WISE
|-
|367675 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367676 -  ||   ||  || WISE
|-
|367677 -  ||   ||  || WISE
|-
|367678 -  ||   ||  || WISE
|-
|367679 -  ||   ||  || WISE
|-
|367680 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367681 -  ||   ||  || WISE
|-
|367682 -  ||   ||  || WISE
|-
|367683 -  ||   ||  || WISE
|-
|367684 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367685 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367686 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367687 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367688 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367689 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367690 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367691 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367692 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367693 Montmagastrell  ||   ||  || SM Montmagastrell
|-
|367694 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367695 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367696 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367697 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367698 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367699 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367700 -  ||   ||  || Spacewatch
|}

367701-367800 

|-
|367701 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367702 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367703 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367704 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367705 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367706 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367707 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367708 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367709 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367710 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367711 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367712 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367713 -  ||   ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|367714 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367715 -  ||   ||  || Lulin
|-
|367716 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367717 -  ||   ||  || CSS
|-
|367718 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367719 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367720 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367721 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367722 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367723 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367724 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|367725 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367726 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367727 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367728 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367729 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367730 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367731 -  ||   ||  || WISE
|-
|367732 Mikesimonsen  ||   ||  || Bedient, J.
|-
|367733 -  ||   ||  || CSS
|-
|367734 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367735 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367736 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367737 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367738 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367739 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|367740 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367741 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|367742 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367743 -  ||   ||  || CSS
|-
|367744 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367745 -  ||   ||  || ODAS
|-
|367746 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367747 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367748 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367749 -  ||   ||  || CSS
|-
|367750 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367751 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367752 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367753 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367754 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367755 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367756 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367757 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367758 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367759 -  ||   ||  || CSS
|-
|367760 -  ||   ||  || CSS
|-
|367761 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367762 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367763 -  ||   ||  || Buie, M. W.
|-
|367764 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367765 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367766 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367767 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|367768 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367769 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367770 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367771 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367772 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|367773 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367774 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367775 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367776 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367777 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367778 -  ||   ||  || Jarnac
|-
|367779 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367780 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367781 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367782 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367783 -  ||   ||  || CSS
|-
|367784 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367785 -  ||   ||  || CSS
|-
|367786 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367787 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367788 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367789 -  ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367790 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367791 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367792 -  ||   ||  || WISE
|-
|367793 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367794 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367795 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367796 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367797 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|367798 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367799 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367800 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

367801-367900 

|-
|367801 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367802 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367803 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367804 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367805 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367806 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|367807 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367808 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367809 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367810 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367811 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367812 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367813 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367814 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367815 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|367816 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|367817 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367818 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367819 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367820 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367821 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|367822 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367823 -  ||   ||  || CSS
|-
|367824 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367825 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367826 -  ||   ||  || CSS
|-
|367827 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367828 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367829 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367830 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367831 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367832 -  ||   ||  || WISE
|-
|367833 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367834 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367835 -  ||   ||  || WISE
|-
|367836 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367837 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367838 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367839 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367840 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367841 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367842 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367843 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367844 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367845 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367846 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367847 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367848 -  ||   ||  || WISE
|-
|367849 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367850 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367851 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367852 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367853 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367854 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367855 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367856 -  ||   ||  || CSS
|-
|367857 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367858 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367859 -  ||   ||  || Buie, M. W.
|-
|367860 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367861 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367862 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367863 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367864 -  ||   ||  || Tzec Maun
|-
|367865 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367866 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367867 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367868 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367869 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367870 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367871 -  ||   ||  || Pan-STARRS1
|-
|367872 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367873 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367874 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367875 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367876 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367877 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367878 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367879 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367880 -  ||   ||  || CSS
|-
|367881 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|367882 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367883 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367884 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|367885 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367886 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|367887 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367888 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367889 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|367890 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367891 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367892 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367893 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|367894 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367895 -  ||   ||  || CSS
|-
|367896 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367897 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367898 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367899 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367900 -  ||   ||  || Yeung, W. K. Y.
|}

367901-368000 

|-
|367901 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|367902 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367903 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367904 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367905 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367906 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367907 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367908 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367909 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367910 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367911 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367912 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367913 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367914 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367915 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367916 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367917 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367918 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367919 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367920 -  ||   ||  || CSS
|-
|367921 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367922 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367923 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367924 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367925 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367926 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367927 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367928 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367929 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|367930 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367931 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367932 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367933 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367934 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367935 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367936 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367937 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|367938 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367939 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367940 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367941 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367942 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367943 Duende  ||   ||  || OAM
|-
|367944 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367945 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367946 -  ||   ||  || CSS
|-
|367947 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367948 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367949 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367950 -  ||   ||  || CSS
|-
|367951 -  ||   ||  || CSS
|-
|367952 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367953 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367954 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367955 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367956 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367957 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367958 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367959 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367960 -  ||   ||  || Pan-STARRS1
|-
|367961 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367962 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|367963 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367964 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367965 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367966 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367967 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367968 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367969 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367970 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367971 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367972 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367973 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367974 -  ||   ||  || CSS
|-
|367975 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367976 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367977 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367978 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367979 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367980 -  ||   ||  || CSS
|-
|367981 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|367982 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367983 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367984 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367985 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367986 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367987 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367988 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367989 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367990 -  ||   ||  || NEAT
|-
|367991 -  ||   ||  || CINEOS
|-
|367992 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367993 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367994 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367995 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367996 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367997 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367998 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|367999 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368000 -  ||   ||  || Pan-STARRS1
|}

Collegamenti esterni 
 

0367001